Цыпля́та —  птенцы дома́шних ку́риц
 Цыплята — деревня в Палкинском районе Псковской области России, Палкинская волость

См. также 
 Цыплёнок